

Dynastes 

 Domhnall Caomhánach (1171-1175),  roi de Leinster ;
 Muirchertach mac Domnaill MacMurrough-Kavanagh (-1282),  roi de Leinster ;
 Muirchertach mac Domnaill MacMurrough-Kavanagh (-1282),  roi de Leinster ;
 Domhnall mac Airt MacMurrough-Kavanagh (-1338/9),  roi de Leinster ;
 Domhnall mac Domnaill MacMurrough-Kavanagh (v. 1300-1347),  roi de Leinster ;
 Muirchertach mac Muiris MacMurrough-Kavanagh (-1354), prétendant au trône de Leinster ;
 Art mac Muircheartaigh MacMurrough-Kavanagh (-1361),  roi de Leinster ;
 Diarmait Láimbdhearg mac Domnaill MacMurrough-Kavanagh  (v. 1320-1369),  roi de Leinster  ;
 Donnchad mac Muircheartaigh MacMurrough-Kavanagh (v. 1315-1375),  roi de Leinster ;
 Art Mor mac Art MacMurrough Kavanagh (1357-1416), chef de clan irlandais du Leinster ;
 Donnchad mac Art MacMurrough-Kavanagh (-1478),  roi de Leinster ;
 Domhnall Riabhach MacMurrough-Kavanagh (-1476),  roi de Leinster ;
 Murchadh Ballagh MacMurrough-Kavanagh (-1511),  roi de Leinster ;
 Art Buidhe MacMurrough-Kavanagh (-1517)1517),  roi de Leinster  ;
 Gearalt MacMurrough-Kavanagh (-1523),  roi de Leinster ;
 Muiris MacMurrough-Kavanagh (-1531),  roi de Leinster ;
 Muircheartach mac Airt Buidhe MacMurrough-Kavanagh (v. 1495-1547),  roi de Leinster ;
 Murchadh mac Muiris MacMurrough-Kavanagh (v. 1510-1557),  roi de Leinster ;
 Criomthann MacMurrough-Kavanagh (v. 1550-1582), prétendant au titre de  roi de Leinster ;
 Domhnall Spainneach Mac Murrough Caomhanach (1550-1632), dernier roi de Leinster.

Patronyme 

 Henry John Kavanagh (1850-1929), avocat et juriste anglo-québécois ; 
Julia Kavanagh (1824-1877), romancière irlandaise ; 
 Julie Kavanagh (1952-), femme de lettres britannique d'origine sud-africaine ;
 Patrick Kavanagh (1904-1967), poète et romancier irlandais ;
 Peter Kavanagh (1910-1993), footballeur irlandais ;
 Ken Kavanagh (1923-2019), pilote motocycliste et automobile australien ;
 James Kavanagh (1931-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Kavanagh (v. 1940-), acteur irlandais ;
 Niamh Kavanagh (1968-), chanteuse irlandaise ;
 Anthony Kavanagh (1969-), humoriste, chanteur et acteur québécois ;
 Graham Kavanagh (1973-), footballeur irlandais ;
 Ivan Kavanagh (1973-), réalisateur irlandais ;
 Brad Kavanagh (1992-), acteur et chanteur britannique ;
 Terry Kavanagh (19?-), éditeur et écrivain de bande dessinée américain.

Pseudonyme

 Dan Kavanagh (1946-), romancier anglais.

Toponyme 

 Kavanagh, gratte-ciel argentin  de Buenos Aires ;
 Kavanagh village dans la province d’Alberta au Canada.

Titres 

 Kavanagh (1995-2001), série télévisée britannique.

Patronyme irlandais